

Germania 
 Langenfeld – comune del circondario di Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim (Baviera)
 Langenfeld – comune del circondario rurale di Mayen-Coblenza (Renania-Palatinato)
 Langenfeld (Rheinland) – città del circondario di Mettmann (Renania Settentrionale-Vestfalia)

Pagine correlate 
Längenfeld – comune austriaco nel distretto di Imst (Tirolo)